Lauren Cuthbertson – ballerina britannica
 William Cuthbertson – pugile britannico
 Zac Cuthbertson – cestista statunitense